Giovanni Rossi peut désigner :
 Giovanni Antonio de Rossi (1616-1695), architecte italien ;
 Giovanni Battista De Rossi (1822-1894), archéologue italien ;
 Giovanni Rossi (1856-1943), anarchiste italien, fondateur de la Colônia Cecília au Brésil ;
 Giovanni Rossi (1926-1983), coureur cycliste suisse ;
 Giovanni Rossi (1945-2012), pilote automobile français ;
 Giovanni Rossi (1984-), footballeur italien.